«Julio Herrera» puede referirse a:
 Julio Herrera (1856-1927), político de Argentina.
 Julio Herrera y Reissig (1875-1910), poeta de Uruguay.
 Julio Herrera y Obes (1841-1912), político de Uruguay.
 Julio Herrera Oneto y Viana (19??-), político de Uruguay.
 Julio Herrera Velutini (1971-), banquero.
 Julio Herrera (1911–?), jinete.
 Julio César Herrera Cabrera  (1977-), ciclista de Cuba.
 Julio César Herrera Navas (1980-), ciclista de Venezuela.
 Julio César Herrera Peña  (1977-), actor de Colombia.

 Julio Roberto Herrera Pumayauli (1956-), político de Perú.